You Win Again – brano musicale di Hank Williams del 1952
 You Win Again – singolo dei Bee Gees del 1987, dall'album E.S.P.
 You Win Again – singolo di Mary Chapin Carpenter del 1991, dall'album Shooting Straight in the Dark
 You Win Again – album di Van Morrison e Linda Gail Lewis del 2000